Ciambetti bezeichnet:
 Roberto Ciambetti (* 1946), italienischer Politiker 
 (24087) Ciambetti, Asteroid des Hauptgürtels